

Чорний Ключ — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Чорний Ключ — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Чорний Ключ — присілок, Іглінський район, Башкортостан